Ahatlar (Çamlıdere), een dorp in het Turkse district Çamlıdere
Ahatlar (Köşk), een dorp in het Turkse district Köşk
Ahatlar (Araç), een dorp in het Turkse district Araç
Ahatlar (Demirci), een dorp in het Turkse district Demirci